Horst Daum ist der Name folgender Personen:

* Horst Daum, bürgerlicher Name von Ted Power (1948–2010), deutscher Schlagersänger
 Horst Daum (Regierungspräsident), deutscher Politischer Beamter